Ernst Dronke ist der Name folgender Personen:

* Ernst Dronke (Schriftsteller) (1822–1891), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Ernst Dronke (Jurist) (1865–1933), deutscher Jurist und Richter
 Ernst Friedrich Johann Dronke (1797–1849), deutscher Pädagoge